Епархия Бойсе () — епархия Римско-Католической церкви в городе Бойсе, штат Айдахо, США. Епархия Бойсе входит в митрополию Портленда. Кафедральным собором епархии Бойсе является собор святого Иоанна Евангелиста.

История 
3 марта 1868 года Святой Престол учредил апостольский викариат Айдахо и Монтаны, выделив его из архиепархии Орегон-Сити.

5 марта 1883 года апостольский викариат Айдахо и Монтаны передал часть своей территории Апостольскому викариату Монтаны (сегодня — Епархия Хелены) и был переименован в апостольский викариат Айдахо.

25 августа 1893 года апостольский викариат Айдахо был преобразован в епархию Бойсе.

Ординарии епархии 
 епископ Louis Aloysius Lootens (3.03.1868 — 27.02.1876);
 епископ Alphonse Joseph Glorieux (7.10.1884 — 25.08.1917);
 епископ Daniel Mary Gorman (6.02.1918 — 9.06.1927);
 епископ Edward Joseph Kelly (16.12.1927 — 21.04.1956);
 епископ James Joseph Byrne (16.06.1956 — 7.03.1962) — назначен Архиепископом Дубьюка;
 епископ Sylvester William Treinen (23.05.1962 — 17.08.1988);
 епископ Tod David Brown (27.12.1988 — 30.06.1998) — назначен Епископом Оринджа;
 епископ Michael Patrick Driscoll (18.01.1999 — 4.11.2014);
 епископ Peter Forsyth Christensen (с 4.11.2014).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Айдахо
Бойсе